ARA Parker es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Parker (M-11), rastreador de la clase Bouchard.
 ARA Parker (P-44), corbeta MEKO-140.
Parker